La Corchuela puede referirse a dos lugares españoles:

 el parque de La Corchuela en la provincia de Sevilla;
 la aldea de La Corchuela perteneciente a Oropesa, Toledo.